Фуэнте-эль-Сас-де-Харама ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Медио-Харама.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama
 Web de Fuente el Saz de Jarama 
 Web papelería de Fuente el Saz de Jarama 
 BANDA DE MUSICA VILLA DE FUENTE EL SAZ 
 Web Biblioteca Municipal "El Pilar" de Fuente el Saz de Jarama 
 Un paseo por Fuente el Saz

Муниципалитеты Мадрида